Langeneß (gemeente), een Duitse gemeente
 Langeneß (eiland), een  eiland (Hallig) binnen deze gemeente